«Peter Pan»  es una canción grabada por la boy band EXO e interpretada por los sub-grupos, EXO-K y EXO-M. La canción fue publicada el 3 de junio de 2013, incluida en el primer álbum de estudio del grupo. La canción fue bien recibida luego de su lanzamiento, posicionándose en el noveno puesto de China Baidu's New Singles Chart en su primera semana de ventas.

Composición y antecedentes 
«Peter Pan», según Naver Music, utiliza un sonido optimista de guitarra eléctrica a su ritmo, orientados hacia un «sentimiento brillante y refrescante» y se utiliza para representar un «corazón puro» como en el cuento de hadas infantil, Peter Pan. La canción fue compuesta y arreglada por los productores Ryan S. Jhun, Kibwe Luke «12keys» y Denzil Remedios «DR», quienes trabajan para S.M. Entertainment. Ryan Jhun produjo varias canciones de género pop y dance para otros artistas de SM Town, incluyendo el sencillo «Lucifer» de SHINee y «Lollipop» de f(x). Jhun también forma parte del equipo de productor de EXO y dio un «aviso» en Twitter, para las personas que descargan canciones ilegales: «No hay más descargas ilegales, por favor, voy a denunciarlo al FBI y al departamento de servicio para eliminar todos los enlaces... Nos perjudica y también a los integrantes de EXO...» expresó su frustración sobre el acto de piratería.

Hong JiYu, escribió la letra para la versión coreana de la canción. También había escrito muchas canciones de otros artistas de S.M. como «Lollipop» de  f(x), «Run Devil Run» de Girls' Generation y «Sunflower» de Super Junior. La versión en mandarín de la canción fue escrita por Nagatomo Chie Mei Liu Yuan, que también fue acreditado por demostrar sus habilidades de escritura en otras tres otras canciones del álbum como «Black Pearl». De acuerdo con el sitio de noticias de K-pop, Seoulbeats, «Peter Pan» es un recuerdo agridulce de una relación pasada entrelazado con el concepto de un cuento de hadas, con un sonido ligero combinado con sus letras de anhelo y terminando de forma positiva ya que la pareja se reencontrará de nuevo.

Actuaciones en vivo 
La canción también fue incluida en el set-list del festival de invierno del grupo, SM Town Week: «Christmas Wonderland», con sus compañeras de discográfica, f(x), el 23 y 24 de diciembre en KINTEX en Goyang. Fue interpretada solo por EXO-K.

Posicionamiento en listas 

 Versión en coreano

 Versión en mandarín

Referencias 

Canciones de 2013
Canciones de EXO
Canciones sobre infancia